En Pologne, Świeszewo peut désigner :

de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Świeszewo, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Świeszewo, village de la gmina de Pokrzywnica, 
 Świeszewo, village de la gmina de Świercze.